Aldo Scaramucci (1933-2014) – calciatore italiano
 Barbara Scaramucci (1949) – giornalista, archivista e accademica italiana